A Tchecoslováquia participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1920, após ter competido como Boêmia de 1900 a 1912. O país enviou atletas para competir em todos os jogos Olímpicos de Verão desde então, exceto pelos Jogos de 1984, quando aderiram ao boicote soviético.

A Tchecoslováquia participour de todas as edições dos Jogos Olímpicos de Inverno desde 1924. Até o fim de sua existência.

Após a dissolução da Tchecoslováquia em 1993, a República Tcheca e a Eslováquia enviaram times independentes para os Jogos Olímpicos a partir 1994.

Atletas tchecoslovacos ganharam um total de 143 medalhas nos Jogos de Verão, a maioria na Ginástica. O país também ganhou 25 medalhas nos Jogos de Invenro, com o Salto de esqui como o esporte mais bem-sucedido.

Quadro de Medalhas

Medalhas por Jogos de Verão

Medalhas por Jogos de Inverno

Medalhas por Esportes de Verão 

Essa tabela de esportes de verão não inclui a medalha de bronze conquistada no Hóquei no gelo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920.

Medalhas por Esportes de Inverno 

Essa tabela inclui a medalha de bronze no Hóquei no gelo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920.

Ver Também 
 :Categoria:Competidores Olímpicos da Tchecoslováquia

Referências 
 

 
Olimpiadas